Mornshausen (Dautphetal) - plaats in de gemeente Dautphetal
 Mornshausen (Gladenbach) - plaats in de gemeente Gladenbach